Abdoulaye N'Doye (1998) – cestista francese
 Cheikh N'Doye (1986) – calciatore senegalese
 Dame N'Doye (1985) – calciatore senegalese
 Maleye N'Doye (1980) – cestista senegalese
 Mamadou N'Doye (1979) – ex cestista senegalese
 Mohamed N'Doye (1991) – calciatore senegalese
 Momar N'Doye o NDoye (1995) – cestista senegalese
 Ousmane N'Doye (1978) – calciatore senegalese con passaporto francese

Pagine correlate
Ndoye